Григорий Зиновьев:
 Зиновьев, Григорий Алексеевич (1896—1938) — начальник политического управления и член Военного совета Уральского военного округа, корпусной комиссар.
 Зиновьев, Григорий Евсеевич (Радомысльский; 1883—1936) — советский партийный и государственный деятель.